Ериберто Хара има више значења:

 Ериберто Хара (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ериберто Хара, Ла Преса (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ериберто Хара, Ла Асијендита (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ериберто Хара (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику